Orusco är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Orusco ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Orusco är varierad. Orusco ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Orusco. Runt Orusco är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Arganda,  km väster om Orusco. Trakten runt Orusco består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Madrid